Pessinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Alexander Pessinger (1767–1827), österreichischer Komponist
 Sascha Pessinger (* 1971), deutscher Jurist, Richter am Bundesarbeitsgericht